Примера Дивисьон 1947 () — 17-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1947 на rsssf.com

1947
Аргентина
1947 год в Аргентине